Объединённая промышленная корпорация «Оборонпром» — российская машиностроительная группа. Входит в состав госкорпорации «Ростех». Штаб-квартира организации находится в Москве, фирма основана в 2002 году.

Из-за войны на Донбассе и вторжении России на Украину, группа находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран.

Собственники и руководство 
Акционеры компании: «Ростех» (100 %).

Генеральный директор — Дмитрий Юрьевич Леликов. Председатель совета директоров — Сергей Михайлович Сокол.

Активы компании 
 Группе «Оборонпром» принадлежат 100 % акций управляющей компании АО «Вертолёты России», консолидирующей всю российскую отрасль вертолётостроения.
 Также «Оборонпрому» принадлежит 100 % акций АО «Объединённая двигателестроительная корпорация», консолидирующей 85% активов российского двигателестроения.
 ООО "Промышленный холдинг «Автокомпоненты» — 100 % дочерняя компания «Оборонпром», в структуру входят автокомпонентные предприятия: (Димитровградский автоагрегатный завод, Димитровградский завод радиаторов, Димитровградский завод вкладышей, Димитровградский завод порошковой металлургии, Димитровградский инструментальный завод, Димитровградский завод светотехники, Скопинский автоагрегатный завод, Сердобский механический завод, тольяттинский ЗИП — «Завод индустриальных покрытий»).
 АО «Станкопром» (50,67% акций)

Деятельность

Показатели деятельности 
Выручка компании по годам в млрд руб.:
 2004 - 17
 2005 - 22,5
 2006 - 33
 2007 - 38,5
 2008 - 120
 2009 - 137
 2010 - 181
 2011 - 230
 2012 - 275
 2013 - 350
 2014 - 361

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании

Компании России
Производители вооружений
Производители автокомплектующих
Оборонпром
Компании, подвергнутые санкциям в связи с вторжением России на Украину